«Любовь» () — немой чёрно-белый фильм 1927 года по мотивам знаменитого романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина».

Сюжет 
Анна замужем за русским дворянином Алексеем Карениным. Она влюбляется в молодого офицера Вронского, бросает мужа и уходит к любовнику, за что Каренин лишает её прав на ребёнка. В итоге Анна осознаёт тщету своего бытия. В отличие от оригинального текста Толстого, здесь Анна просто исчезает из жизни Вронского на какой-то период. И только несколько лет спустя, увидев в газете заметку про бойкого курсанта Каренина, победившего на скачках, граф Вронский на встрече с этим курсантом  встретится с его матерью Анной.

Интересные факты 

 У фильма существует два разных финала — альтернативная счастливая развязка о воссоединении Анны и Вронского после смерти Каренина, предусмотренная MGM для проката в США, и традиционная трагическая, для проката в Европе. 
 Первоначально планировалось назвать картину так же, как роман-первоисточник, но затем название было изменёно на текущее, чтобы на афишах значилось Greta Garbo and John Gilbert in Love (игра слов — Грета Гарбо и Джон Гилберт влюблены или, если переводить буквально, Грета Гарбо и Джон Гилберт в фильме «Любовь»).

В ролях 
 Грета Гарбо — Анна Аркадьевна Каренина (Облонская)
 Джон Гилберт — Алексей Кириллович Вронский, граф, полковник
 Брэндон Хёрст — Алексей Александрович Каренин, муж Анны
 Филипп де Ласи — Серёжа, сын Анны Аркадьевны и Алексея Александровича Карениных

Ссылки 

 Кадры из фильма на Garbolives.blogspot.com — часть первая и вторая
 В Новосибирской филармонии 15.04.2016, в рамках Траснсибирского арт-фестиваля к данному немому фильму Новосибирский академический симфонический оркестр исполнил новый саундтрек

Фильмы Эдмунда Гулдинга
Фильмы США 1927 года
Фильмы-мелодрамы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации романа «Анна Каренина»